Hasselbalch ist der Nachname von
 Ask Hasselbalch (* 1979), dänischer Filmregisseur
 Hagen Hasselbalch (1915–1997), dänischer Kameramann und Filmregisseur
 Karl Albert Hasselbalch (1874–1962), dänischer Physiker
 Ole Hasselbalch (* 1945), dänischer Jurist und Autor
 Varvara Hasselbalch (1920–2008), dänische Baroness, Autorin und Fotografin